BSD é uma abreviação e pode significar:
Berkeley Software Distribution - Sistema Operativo UNIX-Like
Licença BSD - licença de código aberto inicialmente utilizada no sistema operativo BSD
BSD Daemon - Mascote do sistema operativo BSD
Batistas do Sétimo Dia - Denominação religiosa

Desambiguação